„БГ кар“, или „БГКАР“, е името на български товарен електромобил и на неговия производител.

Теглото му, заедно с батериите, е 1210 кг, пробегът с 1 зареждане е около 80 км, а максималната му скорост – 42 км/ч. Превозва товари до 300 кг.

Батериите се зареждат за около 8 часа с монофазен ток 220V/50 Hz, от битовата електромрежа. Експлоатационните разходи за 100 км. пробег са около 2 лв.

Източници 

Български автомобили
Производители на МПС в България
Електрически транспорт